A.C.A.B.
All Coppers Are... (1972.), film 
ACAB – All Cops Are Bastards (2012.), film
Association of Community Access Broadcasters, novozelandsko udruženje radijskih postaja